Марискала де Хуарез има више значења:

 Општина Марискала де Хуарез (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Марискала де Хуарез (Марискала де Хуарез, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику